Анисим Фёдорович Бермант (27 июня 1904 года, Юзовка — 26 июня 1959) — советский математик и педагог.

Биография 
Родился в семье служащего металлургического завода.
 
Окончил физико-математический факультет Донского государственного университета в Ростове-на-Дону (1925) и аспирантуру Института математики и механики МГУ (1931) под руководством М. А. Лаврентьева. Профессор (1933), доктор физико-математических наук (1941).

После эвакуации Математического института АН СССР в Казань в 1941 году из-за наступления фашистов на Москву в начале Великой Отечественной войны возглавил оставшихся в Москве сотрудников института, заместитель директора института. Был снят с должности после того как был уличён в получении продуктовой карточки в двух местах — и в МИАНе и в Военной академии.

Заведовал кафедрами математики в ряде ведущих технических вузов, в том числе во Всесоюзном заочном энергетическом институте (1950-1953) и в 1954—1958 гг. в Московском инженерно-строительном институте. Организатор (1954) научно-методического семинара математических кафедр технических вузов Москвы, председатель оргкомитета Всесоюзного совещания заведующих математических кафедр ВТУЗов (1958).

Учебник «Краткий курс математического анализа», написанный Бермантом в соавторстве с И. Г. Арамановичем, выдержал множество изданий.

Из библиографии 
Автор учебников, некоторые из которых переиздавались после его смерти:
 Тригонометрия / А. Ф. Бермант, Л. А. Люстерник. — 2-е изд., стер. — Москва : Гостехиздат, 1957. — 180 с. : черт.; 20 см.
 Отображения. Криволинейные координаты. Преобразования. Формулы Грина. — Москва : Физматгиз, 1958. — 306 с. : черт.; 20 см. — (Избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов).
 Краткий курс математического анализа : Для втузов. — 5-е изд., стер. — Москва : Наука, 1967. — 736 с. : черт.; 22 см.
 Курс математического анализа : [Для втузов] / Проф. А. Ф. Бермант. — 8-е изд., стер. — Москва : Гостехиздат, 1955. — 2 т.; 23 см.

Похоронен на Новодевичьем кладбище (5 участок).

Примечания

Ссылки 
 А. Г. Курош, Л. А. Люстерник, А. И. Маркушевич, Г. Ф. Рыбкин, «Анисим Фёдорович Бермант (некролог)», // УМН, 14:5(89) (1959), 117—121.
 История отечественной математики, Том 4, Книга 2. Институт истории естествознания и техники (Академия наук СССР). Киев: Наукова думка, 1966
 https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=32841 
 Фото  
 http://www.mathnet.ru/rus/person27843
 https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/412520 

Математики СССР
Педагоги СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище